Vile (álbum)
Vile (Mega Man)

Localidades 

Vile

Desambiguação